L'Empire bulgare peut désigner :
 La Ancienne Grande Bulgarie (630-660)
 Le Khanat bulgare de la Volga (660-1238)
 Le Khanat bulgare du Danube devenu le premier Empire bulgare (681–1018)
 Le Second Empire bulgare (1185–1371).

Voir aussi 
 Proto-Bulgares
 Slaves
 Bulgares
 Histoire de la Bulgarie
 Liste des souverains de Bulgarie